Centraal BegeleidingsOrgaan, een Nederlands kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg.
 Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, twee gelijknamige en samenwerkende onderzoekscentra voor hoogbegaafdheid in Nederland en België.
 Consultatiebureau voor Ouderen (CbO), een periodieke vorm van preventieve gezondheidszorg voor ouderen vanaf 50 jaar.
 Congressional Budget Office, Bureau voor onderzoek en advies ten behoeve van het Amerikaans Congres over economische en budgettaire zaken.
 Cursorisch beroepsonderwijs (cbo), verzamelterm voor leerlingwezen, deeltijd-mbo en specifieke scholingen in Nederland.
 Contactcentrum Bedrijfsleven en Onderwijs, een centrum dat kennisuitwisseling nastreeft tussen bedrijfsleven en onderwijs in de regio Haaglanden.
 Christelijke Bejaarden Omroep, ook bekend als C.B.O. Zwartewaterland, een behoudend Christelijke radio- en internetomroep.
 Collateralized bond obligation, een bepaald type Collateralized debt obligation
 Collectieve beheersorganisatie, een overkoepelende organisatie voor belangbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van auteursrechten

Christelijk basisonderwijs. In deze betekenis komt de afkorting onder andere voor bij:
Diverse Nederlandse christelijke scholen voor basisonderwijs
Nederlandse schoolbeheerders, onder andere:
 Stichting scholen voor Christelijk Basis Onderwijs te Zeist e.o., beheert enkele scholen in Zeist en omgeving.
 Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Wûnseradiel of CBO Wûnseradiel, beheert enkele scholen in de Friese gemeente Wonseradeel.